

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Osn“ beginnt.

Osn 



Osna 
 Osnabrügge, Stephan (* 1970), deutscher Jurist und Fußballfunktionär

Osne 
 Osner, Karl (1927–2014), deutscher Ministerialbeamter
 Osnes, Asbjørn (1932–2011), norwegischer Skispringer

Osno 
 Osnos, Evan (* 1976), US-amerikanischer Journalist und Publizist